Pero kan syfta på:

 Pero (djur) – ett släkte fjärilar
 Pero (musiker) – en tidigare musiker i L'Arc-en-Ciel

Geografi

Italien 

 Pero, Savona, ort, Ligurien, Provincia di Savona, 
 Pero, Treviso, ort, Veneto, Provincia di Treviso, 
 Pero, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 

Robotskapade Italienförgreningar